Seki eller Šeki kan syfta på:

Personer 
 Šeki Bihorac - bosniakisk sångare

Platser 
 Se Seki (platser)